Humulești poate fi:

 O localitate din România, locul nașterii scriitorului Ion Creangă. Vezi: Humulești, Neamț
 O localitate din Republica Moldova. Vezi: Humulești, Chișinău